Este anexo lista todos os  artistas vencedores de pelo menos um MTV Video Music Award desde a criação da ceremônia em 1984.

MTV Video Music Awards
MTV Video Music Award